Rhagidia är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1871. Rhagidia ingår i familjen Rhagidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Rhagidia